Ben Foster er navnet på flere personer:

 Ben Foster (fodboldspiller) (født 1983) - en engelsk fodboldspiller
 Ben Foster (skuespiller) (født 1980) - en amerikansk skuespiller